Retortillo de Soria är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Retortillo de Soria ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Retortillo de Soria är kuperad västerut, men österut är den platt. Terrängen runt Retortillo de Soria sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Retortillo de Soria. Runt Retortillo de Soria är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Berlanga de Duero,  km nordost om Retortillo de Soria. Trakten runt Retortillo de Soria består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon